A 2011-es ENECO Tour a Benelux körverseny 7. megrendezése. A versenyt 2011. augusztus 8. és 14. között bonyolították le.

Menetrend

Csapatok 
Az UCI Pro Tour sorozat 18 csapata automatikusan meghívást kap.

4 csapat szabadkártyával vesz részt a versenyen:
 Topsport Vlaanderen-Mercator
 Skil-Shimano
 Cofidis
 Veranda's Willems-Accent

Összefoglaló

prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Források 
Hivatalos honlap

Eneco
Eneco Tour